Philodinidae är en familj av hjuldjur. Enligt Catalogue of Life ingår Philodinidae i ordningen bdelloider, klassen Eurotatoria, fylumet hjuldjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Bdelloidea, fylumet hjuldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Philodinidae 236 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bdelloider
Philodinidae